Асијенда ел Потреро има више значења:

 Асијенда ел Потреро (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Асијенда ел Потреро, Ел Рекуердо (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику